Great Western Railway steht für:
 Great Western Railway (1833–1947), ehemalige britische Eisenbahngesellschaft
 Great Western Railway (2015), britische Eisenbahngesellschaft
 Great Western Railway of Colorado, ehemalige US-amerikanische Eisenbahngesellschaft, heute Teil von Omnitrax
 Great Western Railway (Ontario), ehemalige kanadische Eisenbahngesellschaft, heute Teil von Canadian National Railway
 Great Western Railway (Saskatchewan), kanadische Eisenbahngesellschaft
 Midland Great Western Railway, ehemalige irische Eisenbahngesellschaft, heute Teil von Córas Iompair Éireann
 Great Southern and Western Railway, ehemalige irische Eisenbahngesellschaft, heute Teil von Córas Iompair Éireann
 Argentine Great Western Railway, ehemalige argentinische Eisenbahngesellschaft

Great Western Railroad steht für:
 Great Western Railroad (Illinois), ehemalige US-amerikanische Eisenbahngesellschaft, später Teil der Norfolk and Western Railway
 Great Western Railroad (Ohio), ehemalige US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Atlantic and Great Western Railroad, ehemalige US-amerikanische Eisenbahngesellschaft, siehe Nypano Railroad
 Chicago Great Western Railroad, ehemalige US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 New Orleans, Opelousas and Great Western Railroad, ehemalige US-amerikanische Eisenbahngesellschaft, heute Teil der BNSF Railway

Siehe auch:
 Great Western Main Line
 Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway